Ракхайн — топоним.

 Ракхайн — штат в Мьянме.
 Ракхайн — горный хребет в западной Мьянме.